La Guild Guitar Company est un fabricant américain de guitares.
 Guild est une série de jeux vidéo composée des jeux Guild01 et Guild02.
The Guild est une web-série américaine.
The Guild est une mini-série scandinave.
The Guild est une série de jeux vidéo composée de Europa 1400 : Les Marchands du Moyen Âge, The Guild 2 et The Guild 3.

Homonymie de titre